Braxatoris:
 Andrej Braxatoris-Sládkovič
 Martin Miloš Braxatoris
 Ondrej Braxatoris
 Pavol Braxatoris